Inwood kan syfta på:

 William Inwood
 Inwood, Florida
 Inwood, Iowa
 Inwood, New York – en stadsdel på Manhattan
 Inwood, West Virginia